

Geografia
Stati Uniti d'America
 Wayne – villaggio della contea di DuPage, Illinois
 Wayne – città della contea di Kennebec, Maine
 Wayne – comune della contea di Cass, Michigan
 Wayne – città della contea di Wayne, Michigan
 Wayne – capoluogo della contea di Wayne, Nebraska
 Wayne – comune della contea di Passaic, New Jersey
 Wayne – città della contea di Steuben, New York
 Wayne – villaggio della contea di Wood, Ohio
 Wayne – città della contea di McClain, Oklahoma
 Wayne – comune della contea di Armstrong, Pennsylvania
 Wayne – comune della contea di Clinton, Pennsylvania
 Wayne – comune della contea di Crawford, Pennsylvania
 Wayne – comune della contea di Dauphin, Pennsylvania
 Wayne – comunità non incorporata della contea di Delaware, Pennsylvania
 Wayne – comune della contea di Erie, Pennsylvania
 Wayne – comune della contea di Greene, Pennsylvania
 Wayne – comune della contea di Lawrence, Pennsylvania
 Wayne – comune della contea di Mifflin, Pennsylvania
 Wayne – comune della contea di Schuylkill, Pennsylvania
 Wayne – capoluogo della contea di Wayne, Virginia Occidentale
 Wayne – città della contea di Lafayette, Wisconsin
 Wayne – città della Washington, Wisconsin

Persone
 Anthony Wayne – generale statunitense
 David Wayne – attore statunitense
 David Wayne – cantante statunitense
 Ethan Wayne – attore statunitense
 John Wayne – attore statunitense
 Keith Wayne – attore statunitense
 Marshall Wayne – tuffatore statunitense
 Michael Wayne – produttore cinematografico e regista statunitense
 Patrick Wayne – attore statunitense
 Randy Wayne – attore e produttore cinematografico statunitense
 Reggie Wayne – giocatore di football americano statunitense
 Ronald Wayne – imprenditore statunitense

Altro 
 Wayne – nome proprio di persona inglese maschile
 Wayne – serie televisiva statunitense del 2019

Pagine correlate
 Contea di Wayne
 Wain (disambigua)